Беной:
 Беной — чеченский тейп.
 Беной — село в Ножай-Юртовском районе Чечни.
 Беной — село в Веденском районе Чечни.
 Беной — село в Шатойском районе Чечни.
 Беной — город в Республике Чад.

См. также 
 Беной-Ведено